Вайни — район на атолле Тонгатапу в королевстве Тонга
 Вайни, Даг — новозеландский кикбоксер, представитель тяжёлой весовой категории.